Ljestvice i sastavi liga petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2020./21.  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj odigravanje natjecanja je bilo otežano, te je dolazilo i do prekida pojedinih liga.

1. Zagrebačka liga

1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska  

 Izvori:  
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com

Za prvaka 1. ŽNL 

 Izvori:  
 rsssf.com

1. ŽNL Istarska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nszi.hr, "Bilten"   
 nszi.hr, "Bilten" br. 64  
 istrasport.eu, ljestvica   
 istrasport.eu, ljestvica, wayback   
 istrasport.eu, rezultati   
 sofascore.com

1. ŽNL Karlovačka  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nskz.hr, 1. ŽNL Seniori  
 nskz.hr, Službene vijesti, 2020.  
 nskz.hr, Službene vijesti, 2021.  
 nskz.hr, Službene vijesti, br. 22/2021.  
 sofascore.com

1. ŽNL Koprivničko-križevačka

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nskzz.hr, "Službeni glasnik NSKZŽ"  
 nskzz.hr, "Službeno glasilo NSKZŽ" br. 20/2021  
 sofascore.com

ŽNL Ličko-senjska 

 Izvori:  
 
 nogometnisavezlsz.hr, Bilten  
 sofascore.com

1. ŽNL Međimurska

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsosijek.hr  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

1. ŽNL Požeško-slavonska  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sofascore.com

1. ŽNL Primorsko-goranska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nspgz.hr, 1. ŽNL  
 nspgz.hr, 1. ŽNL, Glasilo", br. 25  
 sofascore.com

1. ŽNL Varaždinska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-varazdin.hr, 1. ŽNL  
 zns-varazdin.hr, 1. ŽNL, wayback  
 zns-varazdin.hr, "Nogomet"  
 zns-varazdin.hr, "Nogomet", br. 1368  
 sofascore.com

1. ŽNL Virovitičko-podravska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvpz.hr, 1. ŽNL, 2020./21.  
 znsvpz.hr, Bilteni - I. ŽNL  
<ref> [https://www.znsvpz.hr/bilten.asp?ID=1&kolo=30&sezonaID=13 znsvpz.hr, Bilten - I. ŽNL (Virovitičko-podravska, sezona 2020/2021, 30. kolo], pristupljeno 21. srpnja 2021. </ref> znsvpz.hr, Bilten 1. ŽNL'', 30. kolo  
 sofascore.com

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori:  
 rsssf.com   
 znsvs.hr  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

2. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

2. ŽNL Splitsko-dalmatinska

2. ŽNL Zadarska

Povezani članci  
 1. HNL 2020./21. 
 2. HNL 2020./21. 
 3. HNL 2020./21. 
 4. rang HNL-a 2020./21. 
 6. rang HNL-a 2020./21. 
 7. rang HNL-a 2020./21. 
 Hrvatski nogometni kup 2020./21.

Vidi još
1. ŽNL Osječko-baranjska

Vanjske poveznice 
  sofascore.com, Croatia - Amateur

Izvori 
 
  rsssf.com, Croatia 2020/21 - Fifth Level (1st County Leagues) 
  

2020-21
 5